Феликс Савари (; , Париж, — , Эстажель) — французский астроном.

По окончании курса Политехнической школы получил поручение преподавать геодезию и прикладную механику, затем был назначен профессором астрономии и геодезии в Политехнической школе. Наиболее важна для кинематики и прикладной механики открытая им теорема, выражающая зависимость между кривизнами двух катящихся одна по другой кривых.

Был другом Бальзака, которому писатель в 1845 году посвятил роман «Шагреневая кожа» и с которым он консультировался при написании этой книги.

Примечания

Литература 

 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Париже
Умершие в департаменте Восточные Пиренеи
Члены Французской академии наук
Астрономы Франции
Выпускники Политехнической школы
Преподаватели Политехнической школы
Оноре де Бальзак